Coloni ist der Familienname folgender Personen:
 Enzo Coloni (* 1946), italienischer Autorennfahrer und Gründer des Rennstalls Coloni Motorsport
 Michel Louis Coloni (1927–2016), französischer Geistlicher und Erzbischof von Dijon
 Paolo Coloni (* 1969), Sohn von Enzo Coloni, italienischer Autorennfahrer und Motorsportmanager

Coloni bezeichnet:
 Paolo Coloni Racing, italienischer Rennstall, der anfänglich als Coloni Motorsport bzw. Scuderia Coloni firmierte.
 Coloni (Formel 1), Formel-1-Engagement dieses Rennstalls
 Coloni, lateinische Bezeichnung für Ackerbauern in der Spätantike, siehe Kolonat (Recht) 

Siehe auch:
 Colony
 Kolonie (Begriffsklärung)